Перинетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Перинетти, Наталио (1910-1985) — аргентинский футболист.
 Перинетти, Хуан (1891-1957) — аргентинский футболист.